Giorgio Anselmi – pittore veronese del Settecento
Giorgio Anselmi – scienziato parmigiano del Quattrocento
Giorgio Anselmi – senatore italiano